Pappas (griechisch Παππάς oder Πάππας, dt. ‚Pfarrer‘) ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Pappas (1978–2007), australischer Skateboarder
 Billy Pappas (* 1984), US-amerikanischer Tischfußballer und Pokerspieler
 Charilaos Pappas (* 1983), griechischer Fußballspieler
 Chris Pappas (* 1980), US-amerikanischer Politiker
 Christos Pappas, griechischer Politiker
 Dennis Pappas (* 1915), südafrikanischer Wasserballspieler
 Dimitri Zacharias Pappas (1921–1999), österreichischer Unternehmer

 Erik Daniel Pappas (* 1966), US-amerikanisch-griechischer Baseballspieler
 Frances Pappas (* 1964), kanadisch-griechische Mezzosopranistin
 Georg Pappas (1928–2008), österreichischer Unternehmer
 Gilles Del Pappas (* 1949), französischer Fotograf, Maler und Schriftsteller
 Harry Pappas (1932/33–2011), US-amerikanischer Basketballtrainer
 Leonidas Pappas (* 1967), griechischer Ringer
 Michael J. Pappas (* 1960), US-amerikanischer Politiker
 Milt Pappas (* 1939), US-amerikanischer Baseballspieler

 Petros Pappas (* 1953), griechischer Sportschütze
 Tas Pappas (* 1975), australischer Skateboarder
 Tom Pappas (* 1976), US-amerikanischer Leichtathlet

Pappas steht für:
 Pappas-Gruppe, österreichisches Automobilvertriebsunternehmen

Siehe auch:
 Pappos, griechischer Mathematiker
 Papas
 Papadopoulos